Vermelho — uma das cores do espectro perceptível pelo olho humano
 Vermelha (Cadaval) — freguesia portuguesa
 Vermelho (Muriaé) — distrito do município brasileiro de Muriaé
 Vermelho (músico) — músico integrante da banda 14 Bis
 Vermelho (portal) — portal de notícias do Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

Ver também 
 Rojo — banda cristã de pop-rock mexicana
 Rubor

Desambiguações de cores